Il Gran Premio Superstars di Vallelunga-1 2010 è la terza prova delle Superstars Series 2010. Questo appuntamento vale esclusivamente per il Campionato Italiano.

Cambiamenti rispetto a Imola
Alla Motorzone Race Car, Matteo Malucelli prende il posto di Johnny Herbert, Giovanni Faraonio prende il posto di Domenico Caldarola, che va ad occupare, insieme ad Albert Colajanni, la vettura di Filippo Zadotti;
Ivan Tramontozzi prende il posto di Matteo Cressoni sulla Jaguar XF SV8 della Ferlito Motors.

Superstars Series

Prove Libere

Qualifiche

Gara 1

Gara 2

Classifiche

Classifica Italiana

Note

Collegamenti esterni

Superstars Series